Аса́ма () — действующий комплексный вулкан, расположен в центральной части острова Хонсю Япония. Высота — 2568 м. В 1783 году произошло сильное извержение, погубившее 48 селений и до 10 тыс. человек. В результате последнего извержения вулкана, начавшегося 2 февраля 2009 года, часть Токио оказалась засыпана пеплом.

Примечания

Литература 
 
 Hall, John Whitney (1955). Tanuma Okitsugu, 1719—1788: Forerunner of Modern Japan,  Cambridge: Harvard University Press.
 Hayakawa, Yukio and Hideko Nakajima. «Volcanic Eruptions and Hazards of Asama Written in Historical Records» (abstract), Bulletin of the Volcanological Society of Japan (Kazan). 19 July 2006.
 Screech, Timon (2006). Secret Memoirs of the Shoguns: Isaac Titsingh and Japan, 1779—1822. London: RoutledgeCurzon.  (cloth);  (electronic)
 Titsingh, Isaac (1834). [Siyun-sai Rin-siyo/Hayashi Gahō, 1652], ''Nipon o daï itsi ran; ou, Annales des empereurs du Japon.'' Paris: Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland.

Ссылки 
 
 Volcano Live — John Search
 Volcano World — Oregon State University
 
 
 Asamayama — Japan Meteorological Agency
  — Japan Meteorological Agency
 Asama Volcano — Geological Survey of Japan

Вулканы Японии
Комплексы вулканов
Активные вулканы
Вулканы VEI-5